Кристин Стёрмер Стейра (, , Му-и-Рана, Рана, Нурланн) — норвежская лыжница, олимпийская чемпионка игр 2010 года в Ванкувере в эстафете 4x5 км, трёхкратная чемпионка мира в эстафете. Завоевала свою первую олимпийскую медаль лишь на вторых Олимпийских играх, перед этим заняв четыре раза четвёртое место и один раз пятое.

Карьера 
Впервые участвовала в этапе Кубка мира 16 марта 2002 года в Осло, заняв 46-е место. Впервые заняла призовое место (второе) на этапе Кубка мира 18 января 2003 года в Нове-Место в эстафете в составе норвежской команды. В феврале 2003 года была отобрана для участия в чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме. Там участвовала в двух индивидуальных гонках, дуатлон и 30 км, заняв соответственно 28-е и 25-е места.

23 ноября 2003 года впервые, снова в составе эстафеты, выиграла этап Кубка мира в Бейтостолене. 18 декабря 2004 года в Рамзау впервые заняла призовое место в индивидуальной гонке зачёта Кубка мира, став второй на 15 км, а 22 января 2005 года в Праджелато выиграла этап кубка мира в дуатлоне. На чемпионате мира 2005 года в Оберстдорфе стала чемпионкой в эстафете в составе норвежской команды, а также завоевала бронзовую медаль в дуатлоне. На Олимпиаде 2006 года в Турине была в числе фаворитов, но не смогла завоевать медаль, став четвёртой на всех трёх индивидуальных дистанциях (дуатлон, 10 км и 30 км), на которых выступала, и пятой в составе эстафетной команды. После этого получила прозвище «вечно четвёртой».

На чемпионатах мира 2007 и 2009 годов завоевала ещё две серебряных и две бронзовых медали. 22 марта 2009 года в Фалуне выиграла свой второй индивидуальный этап Кубка мира в гонке преследования на 10 км.

На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере приняла участие во всех дистанционных гонках (то есть во всех, кроме спринта). В гонке на 10 км стала восьмой, а в дуатлоне шла в числе лидеров, и финишировала на третьей-четвёртой позиции вместе с Юстиной Ковальчик. По фотофинишу бронзовая медаль была присуждена Ковальчик, а Стёрмер Стейра снова осталась четвёртой. Через несколько дней в эстафете в составе норвежской команды Стёрмер Стейра бежала на третьем этапе, и, наконец, завоевала свою первую олимпийскую медаль — сразу золотую. В последней гонке, масс-старте на 30 км, до последнего момента также шла в числе лидеров, один раз ушла в отрыв, затем ещё за 5 км до финиша единолично шла на третьей позиции, но в результате заняла лишь восьмое место.

Итоговые места по результатам кубка мира: 2003 — 42; 2004 — 27; 2005 — 12; 2006 — 22, 2007 — 14, 2008 — 16, 2009 — 9. 

Живёт в Дрёбаке, имеет университетское образование в области менеджмента.

С июля 2015 года замужем за канадским лыжником Девоном Кершоу, с которым встречалась с декабря 2012 года. У пары есть дочь, которая родилась в 2017 году.

Ссылки 
 
 Unofficial Kristin Steira pages 
 Стейра на Олимпийских играх  

Лыжники Норвегии
Родившиеся в Му-и-Ране
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам